

Geografia 
 Bellon – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Bellon – cognome italiano
 Damian Bellón – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, centrocampista
 Juan Manuel Bellón López – scacchista spagnolo
 Stefano Bellon – compositore italiano
 Stefano Bellon – ex nuotatore, medico e dirigente pubblico italiano